Polenta dolce – primo piatto tradizionale dell'Italia centrale, a base di farina di castagne
 Polenta dolce – dolce tradizionale dell'Italia settentrionale, a base di farina di mais